Joanna Czarnecka (ur. 1982) – polska koszykarka.
 Joanna Lazer z domu Czarnecka (ur. 1988) – polska piosenkarka i autorka tekstów.